Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2002 wurde am 18. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 17. November in Großbritannien. Insgesamt wurden 14 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren. Der Finne Marcus Grönholm gewann den zweiten WM-Titel.

Fahrzeuge

Teams und Fahrer

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten.

Klassifikationen

Fahrerwertung

Herstellerwertung 
Die Herstellerteams mussten mindestens zwei Autos einsetzen. Es konnten aber auch drei oder vier Fahrzeuge gemeldet werden, es zählen aber immer nur die zwei besten Resultate für die Weltmeisterschaft. Die Resultate in Klammern bedeuten daher, dass zwei andere Fahrzeuge vom gleichen Hersteller weiter vorne platziert waren.

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

2002
Motorsportsaison 2002